Венгрия принимала участие в Зимних Олимпийских играх 2006 года в Турине (Италия) в двадцатый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборная страны состояла из 19 спортсменов (11 мужчин, 8 женщин), которые выступили в соревнованиях по шорт-треку, фигурному катанию, биатлону, лыжным гонкам, бобслею и горнолыжному спорту.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com

2006
Страны на зимних Олимпийских играх 2006 года